Vanini peut faire référence à : 
Vanini, une municipalité de l'État brésilien du Rio Grande do Sul,
  Giulio Cesare Vanini (1585-1619), un philosophe italien, exécuté pour blasphème et athéisme à Toulouse.

Voir aussi 
 Vanina Vanini, une nouvelle de Stendhal parue en 1829.
 Vanina Vanini, film de Roberto Rossellini tiré de cette nouvelle et sorti en 1961.